Моисеевская:
 Моисеевская — деревня в Ростовско-Минском сельском поселении Устьянского района Архангельской области
 Моисеевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Верховское сельское поселение.
 Моисеевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области, Наумовское сельское поселение.